Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Li Ting e Sun Tiantian che hanno battuto in finale Michaëlla Krajicek e Henrieta Nagyová 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Yan Zi /  Zheng Jie (secondo turno)
  Stéphanie Cohen-Aloro /  Nicole Pratt (secondo turno)

  Li Ting /  Sun Tiantian (campionesse)
 Adriana Serra Zanetti /  Antonella Serra Zanetti (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2005